Michael Noonan ist der Name folgender Personen:

* Michael Noonan (Schriftsteller) (1921–2000), australischer Schriftsteller 
 Michael Noonan (* 1943), irischer Politiker (Fine Gael) und derzeitiger Finanzminister
 Michael J. Noonan (1935–2013), irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Michael K. Noonan, irischer Politiker (Cumann na nGaedheal)